Juan Ducas puede referirse a:
 Juan Ducas (megaduque) (1064-1137), jefe militar bizantino.
 Juan Ducas (1126-1200), hijo de Constantino Ángelo, militar bizantino.
 Juan Ducas Comneno (1128-1176), hijo de Andrónico Comneno (hijo de Juan II), dux de Chipre.
 Juan Ducas (hijo de Miguel II) (m.1280), hijo de Miguel II Comneno Ducas, general bizantino.